Дискографија Хардвела, холандског ди-џеја и музичког продуцента, комплетан је списак њихових издатих синглова, албума и видеа којих је издало више издавачких кућа. У својој досадашњој каријери Хардвел је издао један студијски албум, осам компилацијских албума, три ЕПа, један ремикс албум и осамдесет-један сингл. Хардвел је међународно признање стекао са својим бутлегом песме Show Me Love, 2009. године. Своју издавачку кућу Revealed Recordings је покренуо 2010. године као и свој радио-шоу и подкаст Hardwell On Air, 2011. године. Његов први дебитантски албум, United We Are, је издао 23. јануара 2015. године.

Албуми

Студијски албуми

Саундтрек албуми

Компилацијски албуми

Ремикс албуми

Ди-џеј микс албуми

ЕПови

Синглови

Ремиксови

Референце

Види још 
 Дискографија Давида Гете
 Дискографија Армина ван Бјурена
 Дискографија Афроџека
 Дискографија Тијеста
 Дискографија W&W
 Дискографија Бластерџекса
 Дискографија Стива Ејокија
 Дискографија Никија Ромера
 Дискографија Dimitri Vegas & Like Mike-а

Спољашње везе 

  
 Хардвел на сајту Allmusic 
 Дискографија Хардвела на сајту Discogs 
 Hardwell Rank #1 On DJ Magazine's Top 100 DJ's List 2013 
 Hardwell interview at IU MAG  
 Hardwell On Bia2dj 

Хардвел
Хардвел